Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Hájek che ha battuto in finale Fernando Vicente 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Marcos Daniel (secondo turno)
 Oliver Marach (primo turno)
 Marc Gicquel (quarti di finale)

 Albert Portas (primo turno)
 Albert Montañés (secondo turno)
 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Fernando Vicente (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2006